Tet hace referencia a varios artículos:

Letras
 Tet, letra del alfabeto fenicio.
 Tet, Thet o Teth, letra del alfabeto hebreo.

Vietnam
 Tết Nguyên Đán, o simplemente Tết, fiesta del año nuevo lunar vietnamita.
 La Ofensiva del Tet, parte de la Guerra de Vietnam.

Además
 Têt, río del sur de Francia.
 Tet, código ISO del idioma tetun.

Enlaces externos